Кристофер Томас Хауэлл (, наиболее известен как  Си Томас Хауэлл (); род. 7 декабря 1966, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр и режиссёр, известный главными ролями в фильмах «Изгои» (1983), «Попутчик» (1986), «Свой в доску» (1986) и «Саутленд» (2009—2013)

Биография 
Хауэлл родился 7 декабря 1966 года в Лос-Анджелесе (Калифорния, США).

Личная жизнь 
В 1989—1990 годах был женат на Рэй Дон Чонг — дочери знаменитого комика Томми Чонга.

С 1992 года и по сей день женат на Сильвии Андерсон, у них трое детей — Изабель, Дэшилл и Лиам.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Молодой актёр»